Rotes Tor steht für:

 Rotes Tor (Augsburg), Stadttor in Augsburg
 Rotes Tor (Flensburg), Stadttor in Flensburg